

Patronymie 

 Billy Sherrill (1936-2015), producteur de disques et arrangeur américain ;
 George Sherrill (1977-),  joueur de  baseball américain ;
 Joya Sherrill (1924-2010), chanteuse de jazz américaine.

Toponymie

 Sherrill, une ville du comté de Jefferson, en Arkansas, aux États-Unis.
 Sherrill, une ville du comté de Dubuque, en Iowa, aux États-Unis.
 Sherrill, une ville du comté d'Oneida, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme